Дром (река)
 Дром (департман)